HMS „Investigator” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 9 statków badawczych Royal Navy:
 HMS „Investigator” – okręt hydrograficzny z pierwszej dekady XIX wieku, który jako pierwszy okrążył Australię
 HMS „Investigator” – bryg z drugiej dekady XIX wieku
 HMS „Investigator” – slup z lat 20. XIX wieku
 HMS „Investigator” – fregata z końca lat 40. XIX wieku, uczestnicząca w badaniach Arktyki
 HMS „Investigator” – wiosłowy statek badawczy z lat 60. XIX wieku
 HMS „Investigator” – wiosłowy statek badawczy z lat 80. XIX wieku
 HMS „Research” – wiosłowy statek badawczy z lat 80. XIX wieku, który w planach miał nosić nazwę „Investigator”
 HMS „Investigator” – statek badawczy z pierwszej dekady XX w., od 1904 noszący nazwę „Sealark”
 HMS „Investigator” – statek badawczy z końca pierwszej dekady XX wieku
 HMS „Investigator” – statek badawczy Royal Indian Navy, później Indian Navy, z lat 30. XX wieku

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów